Amerikai Egyesült Államok
Mustang (Oklahoma)
Mustang (Texas)
Művészet
Mustang, Deniz Gamze Ergüven filmdrámája (2015)
Egyéb
Ford Mustang, amerikai autómárka
musztáng, kistestű lúfajta